Герой — человек, совершающий акт самопожертвования ради общего блага. В античной мифологии — существо двойной природы: человеческой (смертной) и божественной.
 Герой (звание) (напр., Герой Социалистического Труда)

В искусстве 
 Литературный герой, киногерой
 Герой — амплуа в театре

 В литературе
 «Герой» (1830) — стихотворение А. С. Пушкина.
 «Герой нашего времени» — роман М. Ю. Лермонтова (1839).
 «Герои пустынных горизонтов» () — роман Дж. Олдриджа (1954)

 В кинематографе 
 Герой (фильм)
 Телесериал «Герои», 

 В музыке 
«Последний герой» — песня Виктора Цоя и группы Кино
 «Герой асфальта» — альбом группы «Ария» (1987) и песня из этого альбома.

Топонимы 
 Герой — посёлок в Октябрьском сельсовете Буда-Кошелёвского района Гомельской области Белоруссии.

См. также 

 Последний герой
 Город-герой
 Теория героя и толпы